Sabu – attore indiano
 Sabu – regista giapponese
 Sabu – wrestler statunitense
 Sabu – film giapponese del 2002